Agnew ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Agnew (* 1972), belgischer Kabarettist und Sänger
 Andrew Agnew, 9. Baronet (1850–1928), schottischer Politiker
 Bill Agnew (1880–1936), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Billy Agnew (1898–??), schottischer Fußballspieler
 Chloë Agnew (* 1989), irische Sängerin

 Garrick Agnew (1930–1987), australischer Schwimmer
 Garry Agnew (* 1971), schottischer Fußballspieler
 Harold M. Agnew (1921–2013), US-amerikanischer Physiker
 Jamal Agnew (* 1995), American-Football-Spieler

 Jonathan Agnew (* 1960), englischer Cricketspieler und Radio-Kommentator
 Judy Agnew (1921–2012), US-amerikanische Gattin des US-Vizepräsidenten Spiro Agnew
 Lindsay Agnew (* 1995), kanadische Fußballspielerin

 Pete Agnew (* 1946), schottischer Bassist, siehe Nazareth (Band)
 Rikk Agnew (* 1958), US-amerikanischer Musiker
 Robert Agnew (Schauspieler) (1899–1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Agnew (* 1953), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe
 Spiro Agnew (1918–1996), Vizepräsident der USA unter Richard Nixon
 Stair Agnew (Richter) (1757–1821), kanadischer Richter
 Steve Agnew (* 1965), englischer Fußballspieler und -trainer
 Stuart Agnew (* 1949), britischer Landwirt und Politiker
 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Agnew (Illinois), im Whiteside County
 Agnew (Kalifornien), im Santa Clara County
 Agnew (Michigan), im Ottawa County
 Agnew (Nebraska), im Lancaster County
 Agnew (Washington), im Clallam County
 Agnew (West Virginia), im Fayette County
 Agnew-Carlsborg Division, im Clallam County, Washington - Census designated place
 Agnew Mobile Home Park, im Clallam County, Washington
 Agnewville, im Prince William County, Virginia

in Australien:
 Agnew (Western Australia)

Sonstiges:
 Agnew Gold Mine, Goldmine  in Western Australia
 Agnew Shaft, Mine im St. Louis County, Minnesota
 Agnew Branch, Fließgewässer im Pulaski County, Indiana
 Agnew Creek, Fließgewässer im Giles County, Tennessee
 Agnew Run, Fließgewässer im Chester County, Pennsylvania
 Agnew Lake (Illinois), See im Mason County
 Agnew Lake (Kalifornien), See im Mono County
 Agnew Pond, See im Bradford County, Pennsylvania
 Agnew Park (Kalifornien), Park im Santa Clara County
 Agnew Park (Texas), Park im Dallas County